Pere Soler i Artalejo (Barcelona, 1968), polític català, militant del PSC.
 Pere Soler i Campins (Terrassa, 1967), advocat i polític català.